Een bundel takken of twijgen of een enkele rijs, twijg, stok of staaf

Strafwerktuig en gezagssymbool 
 tuchtroede, gebruikt voor tuchtiging, ook als attribuut van Zwarte Piet
 berkenroede, een bepaald type tuchtroede
 in ruimere zin: lijfstraf of elke straf
 staf als symbool van de tot straffen bevoegde rechterlijke macht
 fasces, een bundel houten roeden met een bijl, een Romeins symbool van gezag

Algemeen 
 donderroede of donderroe, een synoniem voor bliksemafleider
 geslachtsroede, ook roede of roe, een verouderde benaming voor penis
 glasroede, lat van hout of metaal voor de onderverdeling vensters
 gordijnroede of gordijnroe, een stang waaraan gordijnen worden opgehangen
 guldenroede (Solidago), een invasieve plantensoort
 molenroede, een van de twee hoofdbalken van het gevlucht van een windmolen
 roede, een staander van een hooiberg (in aantal van één tot zeven stuks)
 roede, een schuin aan de bezaansmast bevestigde ra
 roede, een komeetstaart, de staart van een komeet 
 roede of roe, een gewestelijke benaming voor de rechterzijde van een gespan (rechts van de disselboom)
 traproede of traproe, een stang om een traploper op zijn plaats te houden
 wichelroede, instrument voor het voelen van "invloeden"

Maatvoering of meetinstrument 
 roede (lengtemaat)
 roede (oppervlaktemaat)
 roede (inhoudsmaat)
 Amsterdamse roede (3.6807 meter)
 Nederlandse Rijnlandse roede (3,767358 meter)
 Pruisische Rijnlandse roede (3,7662420 meter)
 Nederlandse roede (10 meter)

Acroniem 
ROE, Return on Equity, Rentabiliteit eigen vermogen

Namen

Plaatsen 
 Roe (Arkansas): een plaats in de VS
 La Roë, een gemeente in het Franse departement Mayenne
 Roè Volciano een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia

Rivieren 
 Roe (rivier in West-Australië)
 Roe (rivier in Montana)

Personen 
 Alban Bartholomew Roe, (rond 1580-1642), een Engels katholiek priester
 John Septimus Roe,  (1797-1878), ontdekkingsreiziger en eerste landmeter-generaal van West-Australië
 Ada Roe (1858-1970), een Britse vrouw, een tijd de oudste levende persoon ter wereld
  Alliot Verdon-Roe (1877-1958), Brits vliegtuigbouwer
 Paddy Roe, (circa 1912-2001), een bewaarder van Aboriginal-erfgoed
 Jan Roëde (1914-2007), Nederlands kunstschilder
 Eugene Roe (1921-1998), een Amerikaans militair
 Piet Van Roe (1939), een Belgisch bestuurder
 Mark Roe (1963), een Engelse golfprofessional
 Timothy Roe (1989), een Australisch wielrenner

Personages en personificaties 
 Roe (Winnie de Poeh), een personage in verhalen en films van Winnie de Poeh
 Karen Roe, een personage uit de televisieserie One Tree Hill
 John Roe en Jane Roe, aanduidingen voor anonieme personen, vooral in het Amerikaanse recht, zie John Doe

Merken en producten 
 A.V. Roe and Company, later Avro (vliegtuigbouwer)
 Roe Triplane I, een driedekker van dit bedrijf
 Roe (motorfiets), een aantal prototypes van scooters en feet forward bikes
 Charles H. Roe, een voormalige Engelse busfabrikant

Zie ook 
 Roe v. Wade, een arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 1973 over de abortuswetgeving in de Verenigde Staten
 Roede (lengtemaat)
 Roux (kookkunst) (spreek uit: roe), een basis voor saus